Сан Антонио Кањада има више значења:

 Општина Сан Антонио Кањада (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Кањада (Сан Антонио Кањада, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику